Bobin ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Bobin (1951–2022), französischer Schriftsteller
 James Bobin (* 1972), britischer Filmregisseur, Fernsehproduzent und Drehbuchautor
 Philippe Bobin (* 1955), französischer Zehnkämpfer
 Robert Bobin (1920–1994), französischer Dreispringer

Siehe auch:
 Bobbin (Begriffsklärung)